Константин Дмитриевич Краевич (1833—1892) — русский -физик, профессор, автор наиболее распространённого в Российской империи учебника физики для гимназий и коммерческих училищ.

Биография 
Родился  года в селе Петровском Малоархангельского уезда Орловской губернии Российской империи.

По окончании курса в Орловской гимназии и в петербургском Главном педагогическом институте (вып. VIII, 1855), где К. Д. Краевич был однокурсником Д. И. Менделеева и Н. С. Лескова, был назначен преподавателем физики и математики в ; в следующем году перешёл в 5-ю гимназию Санкт-Петербурга, где и преподавал физику и математику около пятнадцати лет (1857—1872).

В этот период своей деятельности Краевич быстро приобрёл известность как выдающийся преподаватель, составил свои учебники: физики, алгебры и космографии, выдержавшие много изданий, и преподавал в нескольких военных училищах, в Патриотическом и Елизаветинском институтах, а также на Аларчинских женских курсах; читал лекции в Николаевском инженерном училище, в Горном институте (1866—1890), а с 1883 года — и в Морской академии. Ещё в 1857 году П. Л. Чебышёв привлёк его для участия в комиссии по рассмотрению учебных руководств для средних учебных заведений.

В 1875—1876 годах он преподавал физику великим князьям Сергею Александровичу и Павлу Александровичу, а с 1876 по 1882 год издавал и редактировал педагогический журнал «Семья и школа». С 8 мая 1877 года — .

В своей преподавательской деятельности Константин Дмитриевич Краевич отличался стремлением к точности и определённости выражений и строгостью своих требований. Научная деятельность Краевича выразилась довольно большим числом исследований по физике, помещённых преимущественно в «Журнале русского физико-химического общества», в котором он был одним из членов-учредителей, и в «Journal de Physique». Наиболее известны из них: про особую форму барометра, позволяющую удостоверяться в присутствии воздуха над ртутью и удалять его, исследование над скоростью распространения колебательного движения в сильно разреженном воздухе и над передачей давления через очень высоко поднимающуюся сифонообразную трубку с воздухом, доведённым до крайних пределов разрежения. Последняя статья Краевича была издана уже после смерти автора: «Об упругости паров в насыщенном состоянии» помещена в 1894 году в английском журнале «Philosophical Magasine» (vol. 37, p. 38—90).

Умер  года в Ялте.

В литературе 
Упоминается Лесковым в комментарии к его рассказу «Несмертельный Голован».

В романе Ильфа и Петрова «Золотой телёнок», гл. XVII, учебник физики Краевича упоминает Остап Бендер:

Библиография 
 Курс начальной алгебры. Сост. для употребления в сред, учеб. заведениях. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., тип. Акад. наук, 1864.-ХХП, 228 с.
 Собрание алгебраических задач. Сост. для употребления в сред, учебн. заведениях. СПб., тип. Акад. наук, 1864, VI, 76 с.
 Основания физики. Общепонятное изложение с 100 политипажами в тексте. Ч. 1-2, СПб., тип. Лермонтова и К0, 1862—1863.- 300 с. с ил.
 Курс физики средних учебных заведений со многими политипажами в тексте и налитографированной таблицей 3-е издание. 1870. СПБ, в типографии Императорской академии наук
 Учебник физики. Курс средних учебных заведений. 1880. Коломеа. Издательство Я. Оренштейна
 Учебник физики. Курс средних учебных заведений. XXV (14-е посмертное) издание перепечатанное без всяких изменений с издания XV, исправленного и дополненного А. Л. Гершуном. 1914. СПБ, склад издания К. Л. Риккера
 Учебник физики (полный курс). С 27-го (16-го посмертного) издания вновь переработанное А. П. Афанасьевым и Ф. Ф. Соколовым при участии проф. О. Д. Хвольсона.- Харьков: Изд-е Воен.-редакционного Совета У. В.О., 1922. 732 с.
 Очерк спектрального анализа. (Публичные лекции, читанные в С.-Петерб. собрания художников). Со многими политипажами в тексте и хромолитогр. табл. спектров. СПб., тип. Имп. Акад. наук, 1872. −126 с. с илл.
 Физика ежедневных явлений. СПб., 1877.- 140 с. с илл.
 О пределе разрежения, достигаемого ртутными насосами и причины несовершенства снарядов этого рода. СПб., тип. B. Демакова, 1881.- 23 с. с илл. Оттиск из журнала русского физ.-хим. общества, 1881.
 О зависимости между упругостью и плотностью воздуха в разреженном состоянии. СПб., тип. В. Демакова, 1885.- 63 с. с илл.
 Весовой барометрограф. СПб., тип. В. Демакова, 1882.14 с. с илл. Оттиск из журнала русского физ.-хим. общества, 1882, т. 14. С.213-226.
 Каталог физического кабинета реальных училищ и гимназий с объяснительной запиской. Изд. 3-е, СПб., 1877.- 34 с.
 Лекции механической теории теплоты. СПб., типо-лит. C.Я. Яздовского, 1884.- 61 с. с илл.
 Начала космографии. Сост. для употребления в сред, учеб. заведениях. СПб., А. М. Котомина, 1871. 168 с. с илл.
 Ответ Столетову. СПб., тип. В. Демакова, 1886.- 13 с. Оттиск из журнала русского физ.-хим. общества, т. 18, вып. 5. С. 129141.
 Краевич К. Д., Вут Л. А. Физические законы, опыты, исследования и формулы (по учебнику физики К. Д. Краевича) Сост. студ. Л. А. Вут, Одесса, тип. Я. А. Межиров, 1907.- 52 с.
 Краевич К. Д., Вейштордт В. К. Электричество и магнетизм. Дополнение к курсу Краевича. Сост. препод. Рн/Д С. Г.У. В. К. Вейштордт 1913/14 Рн/Д типо-лит. М. И. Турцевич.- 43 с. Литогр.

Примечания

Источники 
 Краевич, Константин Дмитриевич // Педагогическая энциклопедия / Глав. ред. И. А. Каиров и Ф. Н. Петров. Т. 2. — М.: Советская энциклопедия, 1965.
 
 Краевич Константин Дмитриевич // Список гражданским чинам IV класса. Исправлен по 1 июня 1879 года. — С. 1046.
 Краевич Константин Дмитриевич (Некролог).- Виленский вестник, 1892,т. 47, № 1205. С. 174.
 Краевич Константин Дмитриевич (Некролог).- Живописное обозрение, 1892, т. 1,№ 7. С. 123.

Выпускники Орловской гимназии
Выпускники Главного педагогического института
Физики Российской империи
Преподаватели 4-й Московской гимназии
Преподаватели Пятой Санкт-Петербургской гимназии
Преподаватели Санкт-Петербургского горного института (до 1917 года)
Преподаватели Николаевского инженерного училища
Авторы учебников по физике